Отар Тушишвили (; род. , Гори, Грузия) — грузинский борец вольного стиля, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы.

Ссылки 
 
 
 Профиль на sportbox.ru

Борцы Грузии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года